Kim Andersen er navnet på flere personer:

 Kim Andersen (sejlsportsmand) - dansk sejlsportmand.
 Kim Andersen (politiker) (1957-) – dansk politiker.
 Kim Andersen (cykelrytter) (1958-) – dansk cykelrytter.
 Kim Andersen (fodboldspiller) (født 28. februar 1977) – dansk fodboldspiller (forsvar).